Okręty US Navy o nazwie USS "Block Island":
 USS "Block Island" – lotniskowiec eskortowy przekazany Wielkiej Brytanii, gdzie wszedł do służby jako HMS "Hunter"
 USS "Block Island" – lotniskowiec eskortowy, który wszedł do służby w marcu 1943 i został zatopiony w maju 1944 przez U-549
 USS "Block Island" – lotniskowiec eskortowy, który wszedł do służby w grudniu 1944 i brał udział w walkach na Pacyfiku. Okresowo w służbie do 1954.

Block Island